Села:
 Владиславівка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Владиславівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Владиславівка — Рівненська область, Дубенський район

 Владиславівка — назва села Міжлісся Волинської області Володимирського району до 1964 р.

Транспорт
 Владиславівка — залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці.